Alessandro III di Macedonia – Alessandro Magno
 Papa Alessandro III – Papa dal 1159 al 1181
 Alessandro III di Russia (1845-1894) – Zar di Russia
 Alessandro III di Scozia (1241-1285) – Re di Scozia
 Alessandro III (1869-1958) – Primate della Chiesa greco-ortodossa, Patriarca di Antiochia e di tutto l'Oriente